Pachyschelus är ett släkte av skalbaggar. Pachyschelus ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Praktbaggar
Pachyschelus